|-
| 155801 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155802 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155803 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155804 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155805 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155806 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155807 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155808 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155809 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155810 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155811 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155812 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155813 - ||  || 26 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 155814 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155815 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155816 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155817 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155818 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155819 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155820 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155821 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155822 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155823 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155824 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 155825 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155826 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155827 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155828 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155829 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155830 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155831 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155832 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155833 - || 2000 YB || 16 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155834 - ||  || 18 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155835 - ||  || 21 decembrie 2000 || Eskridge || 
|-
| 155836 - ||  || 29 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 155837 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155838 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155839 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155840 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155841 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155842 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155843 - ||  || 30 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 155844 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 155845 - ||  || 4 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 155846 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155847 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155848 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 155849 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155850 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155851 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155852 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155853 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155854 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155855 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155856 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155857 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155858 - ||  || 16 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155859 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155860 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155861 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155862 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155863 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155864 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155865 - || 2001 DK || 16 februarie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 155866 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155867 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155868 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155869 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155870 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155871 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155872 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155873 - ||  || 21 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155874 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155875 - ||  || 20 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155876 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155877 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155878 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155879 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155880 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155881 - ||  || 14 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155882 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155883 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155884 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155885 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155886 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155887 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155888 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155889 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155890 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155891 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155892 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155893 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155894 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155895 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155896 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155897 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155898 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 155899 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 155900 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-